

Presentación previa 
El estadounidense Steve Johnson fue el campeón defensor, pero decidió participar en el Torneo de Halle 2014.

El australiano Nick Kyrgios ganó el título, derrotando a su compatriota Samuel Groth en la final, 7–63, 7–67.

Cabezas de serie 

 Go Soeda (Primera ronda)
 Gilles Müller (Cuartos de final)
 Andreas Beck (Primera ronda)
 Tatsuma Ito (Cuartos de final)

<li>  Samuel Groth (FINAL)
<li>  Yūichi Sugita (Primera ronda)
<li>  Marius Copil (Cuartos de final)
<li>  Rajeev Ram (Semifinales)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Torneos de tenis en hierba
Aegon Nottingham Challenge 2014